

Sigle 
 Transports frigorifiques européens – società francese di trasporto frigorifero e logistica, parte del gruppo STEF-TFE

Chimica 
 TFE – Tetrafluoroetene